Luis Alejandro Rubén de Agustini Varela - em árabe, لويس أليخاندر روبين دي أغوستيني فاريلا (Sauce, 5 de abril de 1976) é um futebolista uruguaio de ascendência líbia. Atua como goleiro.

Carreira 
Em sua carreira, De Agustini atuou inicialmente por Peñarol e Liverpool no seu país natal, até que na época em que defendia o Al-Ittihad Trípoli, recebeu a cidadania líbia.

De volta ao seu país natal, atuou novamente pelo Liverpool, tendo ainda passagens razoáveis por Deportes Concepción e Plaza Colonia, de onde saiu na temporada 2011-12. Atualmente, De Agustini defende o Deportivo San Jacinto, time que joga ligas amadoras do Uruguai.

Seleção Líbia
Após receber a naturalização, De Agustini fez sua estreia pela Seleção da Líbia, onde atuou entre 2003 e 2006.

Foi convocado para a Copa das Nações Africanas de 2006, onde os líbios amargaram a eliminação na primeira fase, com um ponto ganho.

Curiosidade
Apesar de ser uruguaio de nascimento, De Agustini tornou-se o primeiro atleta líbio a disputar a Copa Sulamericana, em 2008.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Líbia
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Liverpool Fútbol Club
Futebolistas do Club Social y de Deportes Concepción
Futebolistas do Al-Ittihad Sport, Cultural & Social Club
Jogadores da Seleção Líbia de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006